BSD steht für:
 BSD-Lizenz, Gruppe von Lizenzen aus dem Open-Source-Bereich
 Bahama-Dollar, nach ISO 4217
 Bahnhofsozialdienst, Bahnhofsmission
 Belgische Streitkräfte in Deutschland, flämisch Belgische Strijdkrachten in Duitsland
 Berkeley Software Distribution, Variante des UNIX-Betriebssystems
 Blutspendedienst, mehrere
 Bob- und Schlittenverband für Deutschland
 Bundessicherheitsdienst, Schweiz
 Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen, deutscher Verein
 Blind Spot Detection in Fahrzeugen, siehe Spurwechselassistent
 Baoshan Yunrui Airport (IATA-Code), Flughafen von Baoshan (Yunnan), Provinz Yunnan, VR China

BSD